Нурманов — фамилия; имеет женскую форму Нурманова.
 Нурманов, Адиль Мулдашович (род. 1934) — советский нефтяник, инженер—геолог.
 Нурманов, Ерлан — казахстанский самбист, серебряный медалист чемпионата Азии в весе от 100 кг (2015).
 Нурманов, Есболат (род. 1970) — советский и казахстанский боксёр, серебряный медалист чемпионата СССР во 2-м наилегчайшем весе (1989).
 Нурманов, Прим (1911—1978) — старшина, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).
  (род. 1952) — советский и казахстанский борец и тренер, бронзовый медалист чемпионата СССР по вольной борьбе в полулёгком весе (1974).